Isthmophragmospora är ett släkte av svampar. Isthmophragmospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Isthmophragmospora